Итоговый турнир WTA () — женский профессиональный международный теннисный турнир, проходящий в конце сезона регулярного тура, являясь финальным соревнованием для лидеров рейтинга. C 2019 года турнир проходит в Шэньчжэне (КНР) на крытых хардовых кортах (в 2021 году в разовом порядке был перенесён в Мексику, а в 2022 году в США), имея призовой фонд в 5 миллионов долларов и турнирные сетки, рассчитанные на 8 участниц в одиночном разряде и 8 пар.

Общая информация 
Сроки проведения и название
Турнир проводится ежегодно с 1971 года. За свою историю соревнование не имело чёткой привязки к срокам: так, оно проходило в августе (1971), октябре (1972-74), марте (1975-86), а начиная с 1986 года — в ноябре (в 1986 году игрался дважды).

Турнир не имеет чёткого названия и время от времени полностью продаёт право своего официального наименования одной из спонсорских организаций; в 1972-78 годах и в 1983-94 годах приз звался Virginia Slims Championships, в 1979-82 — Avon Championships, в 1996—2000 — Chase Championships, в 2001 году — Sanex Championships, в 2002 году — Home Depot Championships, в 2005-09 годах — Sony Ericsson Championships).

Место проведения и регламент
За свою историю соревнование 11 раз меняло место проведения. Чаще всего его ареной выступал Нью-Йорк и его спортивный комплекс «Медисон-сквер-гарден». Впервые за пределами США соревнование прошло в 2001 году, когда сильнейших теннисисток мира принял Мюнхен. С 2006 года турнир проходит за пределами США.

В 1984-98 годах финальный матч турнира игрался до трёх выигранных сетов, т. о. итоговый чемпионат был единственным женским турниром, где для победы необходимо было выиграть больше двух сетов.

Победители и финалисты

См. также 
 Турнир чемпионок WTA
 Итоговый турнир ATP
 Финал Мирового тура ATP Challenger

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA